Le Bellay-en-Vexin, municipi al departament de Val-d'Oise (regió d'Illa de França)
 Batalla de Montreuil-Bellay, enfrontament succeït la nit del 8 al 9 de juny de 1793 durant la revolta de La Vendée
 Cantó de Montreuil-Bellay, antiga divisió administrativa al districte de Saumur (departament de Maine i Loira, França)
 Jean du Bellay (Glatigny, 1492 - Roma, 1560), arquebisbe catòlic, diplomàtic, poeta i bon amic de Francesc I de França
 Montreuil-Bellay, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)
 Tilloy-et-Bellay, municipi al departament del Marne (regió de Gran Est, França)